

Дани сећања 

1250-е пне.

fr:1255 av. J.-C.